Балаганское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Магаданская область 
 Балаганское сельское поселение — входит в Ольский район

Тюменская область 
 Балаганское сельское поселение — входит в Викуловский район